Годишњак може бити:
 Годишњак, или годишње новине, новине које излазе годишње
 Годишњак (информатор)
 Годишњак (народни календар)
 Годишњак (Факултет спорта и физичког васпитања, Београд), научни часопис и стручно-информативни гласник Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 Годишњак (Подујево), насеље у општини Подујево, Косово и Метохија, Србија